Antonio Soler peut désigner :
 Antonio Soler, compositeur espagnol (1729-1783) ;
 Antonio Soler, écrivain espagnol (né en 1956).